Ваља Појениј има више значења:

 Ваља Појениј (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Појениј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваља Појениј (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ваља Појениј (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији